Brakelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Brakelmann (* 1931), deutscher evangelischer Theologe
 Klaus Brakelmann (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Peter Brakelmann (1958–2011), deutscher Politiker (CDU)

Kurt Brakelmann ist der Name einer fiktiven Person aus der Fernsehserie Neues aus Büttenwarder